Сергей Юрьевич Маслов:
 Маслов, Сергей Юрьевич (род. 1990) — российский футболист.
 Маслов, Сергей Юрьевич (1939—1982) — советский математик.